Bran – celtyckie imię męskie
 Bran – książę serbski

Miejscowości o nazwie Bran:
 Bran – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente-Maritime
 Bran – miejscowość w Rumunii z zamkiem o tej samej nazwie

Postacie z mitologii celtyckiej o imieniu Bran:
 Bran Błogosławiony
 Bran – syn Febala
 Bran – pies Fionna